Чемпионат MLS 2018 () — сто шестой сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, сороковой сезон национальной лиги первого дивизиона и двадцать третий сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 23 команды (20 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 3 марта и закончился 28 октября. Турнир плей-офф стартовал 31 октября и завершился 8 декабря матчем за Кубок MLS.

Победителем регулярного чемпионата (обладателем трофея Supporters’ Shield) в третий раз стал клуб «Нью-Йорк Ред Буллз».

Чемпионом лиги (обладателем Кубка MLS) в первый раз стал клуб «Атланта Юнайтед»

Новости сезона 
 В MLS вступил футбольный клуб «Лос-Анджелес», ставший двадцать третьей франшизой лиги. Второй клуб из Большого Лос-Анджелеса пополнил Западную конференцию.
 «Ди Си Юнайтед» в июле переехал на построенный специально для клуба новый футбольный стадион «Ауди Филд».

Клубы-участники

География

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Тренерские изменения

Регулярный чемпионат

Расписание 
Регулярный чемпионат лиги проходил с 3 марта по 28 октября 2018 года. Каждая из двадцати трёх команд провела 34 матча (17 на домашнем поле и 17 на выезде) по несбалансированному графику. Команды играют два матча с каждым из членов своей конференции (с 10 на Востоке, с 11 на Западе один раз дома и один на выезде). Команды Западной конференции проведут по одному дополнительному матчу внутри конференции, команды Восточной конференции — по два. Все команды провели по одному матчу с каждым членом противоположной конференции.

Команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, будет награждена трофеем Supporters’ Shield. Первые шесть команд каждой конференции вышли в турнир плей-офф, который начался 31 октября и закончится 8 декабря матчем за Кубок MLS.

Результаты матчей 
Результаты матчей сезона, статистику и видео-отчёты о матчах каждого клуба можно увидеть на официальном сайте лиги — карта, список.

Турнирная таблица

Восточная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Западная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Общий зачёт 
Таблица общего зачёта используется лишь для определения обладателя трофея Supporters’ Shield.

Источник: Официальный сайт лиги

Статистика

Бомбардиры (регулярный чемпионат)

Голевые передачи (регулярный чемпионат)

(регулярный чемпионат)

Награды

Игрок месяца

Игрок / команда недели 
 Жирный обозначает игрока недели.
 Курсив обозначает выступление игрока недели Audi.

Гол недели

Награды по итогам сезона

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации. Мигель Альмирон, Хосеф Мартинес и Игнасио Пьятти — попали в символическую сборную по второму разу, Чед Маршалл — в четвёртый раз.

Плей-офф 
Турнир плей-офф стартовал 31 октября и завершился 8 декабря матчем за Кубок MLS.

Каждая конференция проводила отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Восточной конференции встретился с чемпионом Западной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли шесть лучших команд каждой конференции согласно местам, занятым командами в конференциях по окончании регулярного чемпионата. Третья и шестая команды каждой конференции, а также четвёртая и пятая, провели по одному матчу в предварительном раунде за право на выход в полуфиналы конференций, где их соперниками стали, соответственно, первая и вторая команды (соперником первой команды стала команда с низшим местом). Матчи предварительного раунда проводились на полях команд, закончивших регулярный чемпионат на более высоком месте.

Полуфиналы и финалы конференций состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем поле. Команда, закончившая регулярный чемпионат на более высоком месте, получала право играть второй матч полуфинала и финала у себя дома. Победители финалов стали чемпионами своих конференций и встретились в матче Кубка MLS за звание чемпиона лиги. Матч за Кубок MLS прошёл на домашнем стадионе команды-финалиста, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

В случае ничейного суммарного счёта в сериях из двух матчей применяется правило выездного гола. Если после этого результат остаётся равным (либо в случае ничьей в серии из одного матча), команды проведут два дополнительных пятнадцатиминутных периода. Если результат по-прежнему остаётся ничейным, правило выездного гола больше не применяется, а назначается послематчевые пенальти.

Источник: Официальный сайт лиги

Предварительный раунд

Восточная конференция

Западная конференция

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Нью-Йорк Ред Буллз» вышел в финал конференции по суммарному счёту 3:1

«Атланта Юнайтед» вышла в финал конференции по суммарному счёту 4:1

Западная конференция 

«Портленд Тимберс» вышел в финал конференции, завершив серию 4:4, выиграв послематчевые пенальти 4:2

«Спортинг Канзас-Сити» вышел в финал конференции по суммарному счёту 5:3

Финалы конференций

Восточная конференция 

«Атланта Юнайтед» вышла в финал Кубка MLS по суммарному счёту 3:1

Западная конференция 

«Портленд Тимберс» вышел в финал Кубка MLS по суммарному счёту 3:2

Матч за Кубок MLS 

 MVP Кубка MLS
Хосеф Мартинес («Атланта Юнайтед»)

Бомбардиры (плей-офф)

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2018
2018 год в футболе